Aldo Agosti (n. 1943) – storico italiano
 Antonio Maria Agosti (XVI secolo) nato a Cremona – poeta latino
 Cristoforo Agosti (XVI secolo – XVII secolo) nato a Casalmaggiore – pittore
 Ghigo Agosti (n. 1936) – cantautore italiano
 Giorgio Agosti (1910-1992) – comandante partigiano
 Giovanni Agosti (n. 1961) – storico dell'arte italiano e docente presso l'Università degli studi di Milano
 Girolamo Agosti (XVI secolo) nato a Bergamo – letterato e poeta
 Guido Agosti (1901-1989) nato a Forlì – pianista e concertista
 Leonardo Agosti (XVI secolo) nato a Bergamo – filologo
 Lucilla Agosti (1978) – attrice e conduttrice italiana
 Orlando Ramón Agosti (1924-1997) – militare argentino, ha partecipato alla dittatura del Processo di Riorganizzazione Nazionale
 Pietro Agosti (1873-1930) – ingegnere civile italiano
 Silvano Agosti (n. 1938) – regista italiano
 Stefano Agosti (n. 1930) – critico e saggista italiano
 Vasco Agosti (1888-1937) – militare medaglia d'oro